De Lidl Superligue 2020/21 is de 69 editie van de hoogste handbalcompetitie van Frankrijk. De competitie draagt voor de vijfde  jaar de naam van Lidl Superligue.

Opzet 
Zestien teams nemen deel aan deze editie van de Lidl Starligue. Deze zullen in een heen- en thuis wedstrijden uit vechten wie gekroond wordt tot landskampioen van de Frankrijk. Na de competitie werden ook Europese tickets uitgedeeld. De landskampioen is geplaatst voor de Champions League, de nummer 2, 3, 4  en de bekerwinnaar zullen het seizoen daarop spelen in European League. De nummer 15 en 16 degraderen naar de Proligue.

Teams

Stand

Uitslagen

Beste handbalsters van het seizoen 
De lijst de winnaars van de voor de NHL-trofeeën 2021.De winnaars werden 27 mei onthuld:

Franse handbalcompetitie
Handbal in 2020
Handbal in 2021